Порто-Веккьо:

 Порто-Веккьо — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Порто-Веккьо — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Южная Корсика.